Perfoliata protracta är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Pierre Fourreau. Perfoliata protracta ingår i släktet Perfoliata och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
protracta